Bouvron kan syfta på:

 Bouvron, Loire-Atlantique, fransk kommun i departementet Loire-Atlantique
 Bouvron, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle